Sattler pode referir-se a:

 Sattler (pronúncia:zɑtlə) - um sobrenome de origem alemã. O seu significado é "seleiro". Variantes: Sättler, Sathler.
 99201 Sattler, asteróide.

Sobrenome 
 Miguel Angel Dirrena Sattler (1979—), ciclista brasileiro.
 Elisabeth Rethberg (nascida Elisabeth Sättler, 1894—1976), soprano alemã
 Michael Sattler (1495-1527) , líder dos anabatistas.

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões